Limones de figuras puede referirse a:

 El nombre común de la planta Citrus medica.
 El nombre común de la planta Citrus × limon.